

Cinéma 
 The Adventures of Mr. Pickwick
 The Pickwick Papers (film, 1913)

Littérature 
 Les Papiers posthumes du Pickwick Club, un livre de Charles Dickens

Médecine 
 Syndrome de Pickwick, une affection respiratoire

Musique 
 Pickwick Records, label de disques

Personnages de fiction 
 , personnage de fiction des Papiers posthumes du Pickwick Club.

Toponyme 
 Île Pickwick, île de l'archipel des Biscoe, en Antarctique
 Lac Pickwick, sur la vallée du Tennessee aux États-Unis

Patronyme anglais